Anker är ett danskt och norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Anker
 Bernt Anker
 Carl Johan Anker
 Carsten Anker
 Christian August Anker
 Ella Anker
 Gudrun Anker
 Herman Anker
 Johan Caspar Herman Wedel Anker
 Johan Anker
 Johan Anker (militär)
 Katti Anker Møller
 Matthias Joseph Anker
 Nini Roll Anker
 Peder Anker
 Peter Anker

Danska efternamn
Norska efternamn